Mittnacht ist der Familienname folgender Personen:

 August Mittnacht (1818/1819–1884), deutscher Landwirt und Beamter
 Hermann von Mittnacht (1825–1909), erster Ministerpräsident des Königreichs Württemberg
 Franz Jacob Mittnacht (1781–1849), württembergischer Regierungsdirektor
Siehe auch:
 Mitternacht